Marià (poeta), poeta grec
 Marià Aguiló i Fuster (Palma,1825 - Barcelona,1897), poeta i lingüista mallorquí
 Marià Cañardo i Lacasta (Olite, 1906 - Barcelona 1987), ciclista professional
 Marià Ferrer i Estruch (Igualada 1811-1900), escolapi i homeòpata
 Marià Fortuny i Marsal (Reus 1838-1874), pintor català
 Marià Gonzalvo Falcon (1922-2007), futbolista català 
 Marià Manent i Cisa (Barcelona, 1898-1988), poeta, prosista, crític literari, memorialista, traductor i activista cultural
 Marià Martín Alonso (Dueñas, (Castella i Lleó),1919 - Cabrils, 1998), futbolista català
 Marià Obiols i Tramullas (Barcelona, 1809 - 1888), compositor d'òperes i director del Conservatori Superior de Música del Liceu 
 Marià Pidelaserra i Brias (Barcelona 1877-1946), pintor català impressionista
 Marià Vallès i Isant (Manresa, 1830 – 1888), músic i compositor
 Marià Vallès i Vallès (Manresa, 1862 – Barcelona, 1919), advocat i propietari
 Marià Vayreda i Vila (Olot, 1853 - 1903), escriptor i pintor català
 Marià Villangómez Llobet (Ciutat d'Eivissa, 1913-2002), poeta i traductor eivissenc